Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
125e division d'infanterie (Allemagne)

Chine 
125e division d'infanterie (Chine)

France 
 125e division d'infanterie (France)

Japon